Pase de Abordar es el primer álbum de estudio del rapero Mexicano Alemán,
Lanzado el 17 de septiembre de 2015 por el sello discográfico Homegrown Entertainment.

Cuenta con 13 temas producidos por Walter Vargas, Mochis K, DJ Phat, Capone, YNWP, Bruno OG y Bobby Bass. El álbum tiene colaboraciones con artistas como Muelas de Gallo, Gera MX, Elote El Barbaro, Brooklyn Uno, Emy Soul, Hispana, Simpson Ahuevo & Sloow Track.

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de 2015
Álbumes de Alemán